Darányi Ignác (1811–1877) ügyvéd és jószágigazgató, a budapesti református egyháztanács és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatósági választmányi tagja
 Darányi Ignác (1849–1927) jogász, agrárpolitikus, nagybirtokos, miniszter, előbbi fia